Canella bezeichnet:
 eine Gattung der Canellaceae, siehe Canella (Gattung)

Canella ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Canella (1800–1879), italienischer Maler
 Roberto Canella (* 1988), spanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Canela